Une plate-bande est :
 un terme de jardinage, voir Plate-bande (jardinage) ;
 un terme d'architecture, voir Plate-bande (architecture) ;
 un terme de menuiserie, voir Plate-bande (menuiserie)